Bistra heißen folgende geographische Objekte:

Gemeinden:
 Bistra (Zagreb), Gemeinde in der Gespanschaft Zagreb, Kroatien
 Bistra (Alba), Gemeinde im Kreis Alba, Rumänien
 Bistra (Maramureș), Gemeinde im Kreis Maramureș, Rumänien
 Bystrá u Humpolce, Gemeinde im Okres Pelhřimov, Tschechien (deutscher Name, auch Bistry)
Sonstige Orte:
 Bistra (Bihor), Dorf im Kreis Bihor, Rumänien
 Bistra Mureșului, Dorf im Kreis Mureș, Rumänien
Gewässer:
 Bistra (Mieß), Nebenfluss der Mieß (Meža), Slowenien
 Bistra (Timiș), Nebenfluss der Temesch, Rumänien
Sowie:
 Bistra (Gebirge), Gebirge in Mazedonien